Вдовиче́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Вдовиченко, Борис Нестерович (1934—2004) — советский и украинский баскетбольный тренер, заслуженный тренер СССР.
 Вдовиченко, Василий Петрович (1913—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Вдовиченко, Владимир Иванович (1921—2002) — фаготист, педагог Киевской национальной музыкальной академии, солист симфонического оркестра Национального театра оперы и балета Украины.
 Вдовиченко, Галина Константиновна (род. 1959) — украинская писательница и журналистка.
 Вдовиченко, Ирина Ивановна (род. 1955) — украинский и российский историк, директор Музея истории города Симферополя.
 Вдовиченко, Марина Викторовна (род. 1970) — специалист в области древнерусского зодчества, занимается подготовкой и проведением ежегодной Всероссийской научной конференции «Архитектурное наследство», по материалам которой два раза в год выходит в свет одноимённый сборник, входящий в Перечень российских рецензируемых научных журналов.
 Вдовиченко, Наталья Владимировна — советский и российский физик, в 1965 году предложила простое решение двумерной модели Изинга.
 Вдовиченко, Николай Васильевич (род. 1989) — российский футболист.
 Вдовиченко, Степан — наказной гетман Левобережной Украины.
 Вдовиченко, Трофим Яковлевич (1889—1921) — участник повстанческого движения на территории Украины.

См. также 
 Вдовиченков, Владимир Владимирович (род. 1971) — российский актёр театра и кино, актёр озвучивания и дубляжа, Заслуженный артист Российской Федерации (2012).